Radzanowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Radzanowo
 Radzanowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płockim
 Radzanowo – dawna gromada

Zobacz też 
 Radzanowo-Dębniki, Radzanowo-Lasocin